Krzysztof Lasocki (zm. ok. 1580), herbu Dołęga, starosta gostyniński, poseł na sejmy
 Krzysztof Lasocki (ur. 1940), brydżysta polski